Mesola ima više značenja:
 Mesola, Ferrara
 Mesola, Forlì-Cesena